Municipio de Tioga puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tioga (condado de Williams, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Tioga (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.
 Municipio de Tioga (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.